Жа́бник () — род травянистых растений, относящийся к семейству Сложноцветные.

Ботаническое описание 
Однолетние травянистые растения с ворсисто-шерстистым опушением без железистых волосков. Стебли разветвлённые от основания или ветвящиеся дихотомически.

Листья сидячие, очерёдные.

Корзинки скучены в головковидное общее соцветие на верхушке стебля, окружённое прицветниками, обыкновенно сидячие, редко одиночные или в небольших группах. Обёртка многорядная. Цветки внешнего ряда многочисленные, нитевидные, пестичные, а внутренние — трубчатые, обоеполые или тычиночные.

Семянки продолговатые, у некоторых видов с хохолком из жестковатых щетинок.

Ареал 
Наибольшее разнообразие видов рода наблюдается в Средиземноморском регионе — на Пиренейском полуострове, в Марокко и Алжире, а также в Египте и Западной Азии.

Таксономия 
Научное название рода образовано от  — «нить», «оплётка», «паутина», отсылает к опушённости вегетативных частей растений.

Синонимы 
 
 
 
 
 
 
 , nom. superfl.
 
 
 
 , nom. superfl.

Виды

Примечания

Литература 

 
 

Сушеницевые